Il ventricolo è una parte anatomica dilatata di canali o organi cavi.

Con questo termine si possono designare diverse concamerazioni anatomiche
ventricoli cardiaci: destro e sinistro
ventricoli cerebrali, che fanno parte di un più ampio sistema di cisterne liquorali
ventricolo laringeo detto del Morgagni, posto tra le corde vocali vere e false.

Pagine correlate
Ventricolografia

Altri progetti